est la formule brute de plusieurs isomères.

 Carbonate de butène
 carbonate de 1,2-butène ou 4-éthyl-1,3-dioxolan-2-one, numéro CAS , mélange des énantiomères
 (4R)-4-éthyl-1,3-dioxolan-2-one, numéro CAS 
 (4S)-4-éthyl-1,3-dioxolan-2-one, numéro CAS 
 carbonate de 2,3-butène ou 4,5-diméthyl-1,3-dioxolan-2-one, numéro CAS , mélange des énantiomères et du composé méso
 (R,R)-carbonate de trans-2,3-butène ou (4R,5R)-4,5-diméthyl-1,3-dioxolan-2-one, numéro CAS 
 (S,S)-carbonate de trans-2,3-butène ou (4S,5S)-4,5-diméthyl-1,3-dioxolan-2-one, numéro CAS  
 carbonate de cis-2,3-butène ou (R,S)-4,5-diméthyl-1,3-dioxolan-2-one, numéro CAS 
 acide 3-méthyl-2-oxobutanoïque ou acide α-cétoisovalérique, numéro CAS 
 acide α-cétovalérique, numéro CAS 
 acide lévulinique, numéro CAS 
 acide 3-oxopentanoïque, numéro CAS